Kaho kan syfta på följande platser:

Burkina Faso 

 Kaho (ort i Burkina Faso), Boucle du Mouhoun,

Japan 

 Kaho-gun, distrikt, Fukuoka prefektur, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar